Salvatore Mancuso Gómez, né en 1964, leader paramilitaire colombien
 Salvatore Mancuso, né en 1986, cycliste italien